Joegoslavische Communistenbond
 Joseph Cyril Bamford
 JCB (single), single van Nizlopi
 Japan Credit Bureau